Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let 2013 bylo 7. ročníkem mistrovství světa juniorů. Konalo se podruhé v řadě a potřetí celkem v Německu.

Vítězem se stalo Švédsko nad Švýcarskem. Obhájce titulu Finsko vyhrálo bronzovou medaili když vyhrálo nad Českem 8:5.

Skupina A

Skupina B

O umístění

O 7. místo

O 5. místo

Play off

Pavouk

Semifinále

O 3. místo

O Zlato

Konečné pořadí

All Star tým 
Členy All Star týmu se stali:

Brankář:  Ruven Gruber

Obránci:  Jesper Kivipaasi,  Krister Savonen

Útočníci:  Manuel Staub,  Radek Valeš,  Albin Sjögren

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2013
Florbal v Německu
Sportovní události v Hamburku